Nataša Zvereva e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Pam Shriver e Mark Kratzmann.

Jo Durie e Jeremy Bates hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4 Robin White e Scott Davis.

Teste di serie

 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Rick Leach (primo turno)
 Robin White /  Scott Davis (finale)
 Patty Fendick /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Elna Reinach /  Neil Broad (primo turno) 
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (secondo turno) 
 Natalija Medvedjeva /  Kelly Jones (primo turno) 
 Nicole Provis /  Todd Woodbridge (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1991
ATP Tour 1991